Paradrina infusca är en fjärilsart som beskrevs av Alexandre Constant 1865. Paradrina infusca ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
infusca